Ед Сендфорд (,  20 серпня 1928, Нью-Торонто) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1943 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Чикаго Блек Гокс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 544 матчі в НХЛ, включаючи 42 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1951, 1952, 1953, 1954, 1955.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1954.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ